Eko kan syfta på:

 Eko – ett akustiskt fenomen
 Eko (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Eko Stormarknad – en varuhuskedja ägd av Bergendahls
 Eko (tidskrift) – en tidskrift utgiven 1875–1877 
 Echo – en gestalt i grekisk mytologi
 Ekobrott – brott av ekonomisk art som vanligen utförs inom ett företag eller annan näringsverksamhet
 Ekodemokrati – ekonomisk demokrati, att producenterna har inflytande över produktion och organisation där de verkar. 
 Ekohandel – ett begrepp som avser handel med varor som är ett bra alternativ för ett ekologiskt hållbart samhälle
 Ekolokalisering – ett sätt att lokalisera föremål genom att skicka iväg ljudvågor och uppfatta ekon av dem
 Ekomaskin – ett äldre namn för en ljudbearbetningsutrustning som repeterar ett ljud för att skapa ett simulerat eko
 Ekokammare – ett begrepp som används om en situation i massmedia där åsikter förstärks likt ett eko genom att de upprepas av olika aktörer med samma ideologiska uppfattning 
 Ekokardiografi – en ultraljudsbaserad undersökningsmetod
 Ekoturism – en form av turism, vars mål är att skydda naturen

Geografi
 Eko (vattendrag i Kamerun, Centrumregionen) – ett vattendrag i Kamerun
 Eko (vattendrag i Kamerun, Kustregionen) – ett vattendrag i Kamerun

Se även 
 Dagens eko – ett program i Sveriges Radio P1
 Dagens Eko (tidning) – en tidning med koppling till den svenska nazismen 1940–1941
 Ekot – flera
 Eco
 Echo (olika betydelser)